Le sigle UIO peut faire référence à :
 Université impériale d'Osaka
 Université internationale d'Okinawa
 Université islamique d'Omdourman
 Université islamique d'Ouganda

Voir aussi 
 UIO: Sácame a Pasear, film équatorien réalisé par Micaela Rueda et sorti en 2016.
 Uio Tomisawa (1902-1970), artiste peintre et écrivain japonais.

Homonymie d'acronyme